Cavallar von Grabensprung ist der Name eines römisch-katholischen österreichisch-böhmischen Adelsgeschlechts, das angeblich aus Istrien abstammt und daselbst schon zu Ende des 14. und Anfang des 15. Jahrhunderts als zum Adel gehörend erscheint.

Herkunft 
Die Familie soll aus dem italienisch sprechende Teil von Istrien abstammen, aus der der altösterreichische Diplomat Anton von Cavallar ebenso herkommt. Sie erscheint mehrmals in den Adelsmatrikeln des Herzogtums Krain (1763, 1819, 1821, 1823, 1849 und 1858). Anderen Quellen zufolge soll die Familie von einem altadeligen Geschlecht aus Brescia abstammen.

Durch die Verleihung des österreichisch kaiserlichen Leopold-Orden (10. Mai 1849) wurde Ferdinand I. Cavallar von Grabensprung, Neffe des Joseph von Cavallar, den damaligen Ordensstatuten entsprechend am 21. März 1856 in den österreichischen Ritterstand mit dem Prädikate „von Grabensprung“ erhoben.

Besitzungen 
Zu den Besitzungen der Familie gehörten folgende Güter:

Die Burg Stückl im Kanaltal zu Weißenfels in Krain. Diese wurde 1716 zusammen mit dem Kärntner Adelsgeschlecht derer (Freiherren) von Rehbach errichtet und in einem Brand 1961 zerstört.

Die Villa Altenberg in Altenberg, damals außerhalb der Stadt Iglau, Mähren. Die Familie wurde als Folge der Machtübernahme durch die Kommunistische Partei im Februarumsturz 1948 enteignet und musste nach Österreich fliehen. Die heute noch bestehende Villa befindet sich nun im Stadtteil Staré Hory.

Das Palais von Cavallar, anfänglich auch Palais Schwarz genannt. Das dreigeschoßige späthistoristische Vorstadtpalais wurde im Jahre 1887 von dem in Osiek (Galizien) geborenen Architekten Eugen Schweigl erbaut. Die Proportionen des Palais von Cavallar ähneln jenen vom Palais Kinsky.

Persönlichkeiten 
 Ferdinand I. Cavallar von Grabensprung (1805–1881), altösterreichischer Offizier
 Ferdinand II. Cavallar von Grabensprung (1845–1906), altösterreichischer Offizier
 Ferdinand Cavallar von Grabensprung (1886–1952), österreichisch-böhmischer Offizier und Flugpionier
 Marie-Luise Cavallar von Grabensprung (1889–1977), österreichische Schriftstellerin, Professorin und Rezitatorin
 Wilhelm Cavallar von Grabensprung (1889–1957), altösterreichischer Offizier und Träger des Militär-Maria-Theresien-Ordens
 Friedrich Wilhelm Cavallar von Grabensprung (1904–1989), altösterreichischer Ingenieur, Erfinder, Offizier und Kfz-Sachverständiger
 Georg Cavallar (1962), österreichischer Historiker, AHS-Lehrer und Reserveoffizier
 Valentina Cavallar (2001), österreichische Spitzensportlerin

Weblinks

Einzelnachweise 

Österreichisches Adelsgeschlecht
Italienisches Adelsgeschlecht
Böhmisches Adelsgeschlecht